Эльми́ра Рами́левна Карнау́хова (род. 10 июля 1985) — российская шахматистка, гроссмейстер (2007) среди женщин.

Спортивная карьера 
 В шахматы начала играть в 4,5 года.
 Первый большой успех пришел в 9 лет: стала победителем в Первенстве Урала по шахматам, который проходил в г. Тюмени;
 Многократная чемпионка г. Уфы и Республики Башкортостан;
 Завоевала все шахматные регалии: мастер ФИДЕ, мастер спорта России, международный мастер (2001), международный гроссмейстер (2008);
 Чемпионка VI Всемирной детской шахматной олимпиады (1998; г. Стамбул);
 Бронзовый призер чемпионатов Европы (1999, 2000, 2003);
 Чемпионка России среди девушек до 20 лет (2002) и др.;
 В 1999 году на чемпионате мира в Испании вице-чемпионка Эльмира Карнаухова обыграла всех своих соперников и одержала впечатляющую победу над сильнейшей шахматисткой Китая Се Жун, набрав 8,5 баллов из 11-ти;
 Также ею был выполнен второй балл мужского мастера международного класса на Международном турнире «Еlekes Memorial» в Венгрии в 2005 году;
 Победительница III Всероссийской летней Универсиады по шахматам среди студенток (г. Уфа, 2012);
 Победительница III Этапа Кубка России по шахматам среди женщин (г. Сатка, 2012);
 Первая и единственная обладательница звания Международный гроссмейстер по шахматам среди женщин в г.Уфа и Республике Башкортостан;
 По мнению международных специалистов, Эльмира обладает универсальным стилем, прекрасным тактическим зрением, отменными спортивными качествами.

Награды и звания 
 2001 г. — Международный мастер по шахматам среди женщин
 2002 г. — Мастер спорта России
 2008 г. — Международный гроссмейстер по шахматам среди женщин

Образование 
 Закончила учебу в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) по специальности инженер-программист.

Увлечения 
 Большой теннис
 Экстремальные виды спорта
 Автомобили
 Путешествия

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Эльмирой Карнауховой — победительницей 3 Этапа Кубка России по шахматам , 29.09.2012
 Шахматная корона Эльмире к лицу 
 В Уфе состоялась городская интеллиада
 Любители против метров
 Уикенд на черно-белом поле
 Профиль шахматиста 

Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Персоналии по алфавиту
Шахматисты России
Выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета